Кипърска първа дивизия 1974/75 е тридесет и седми шампионат по футбол на Кипър. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тима на Омония Никозия. АПОЕЛ не взима участие в първенството както и в гръцката суперлига, въпреки че не е отпадал, поради кипърския конфликт.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони